Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 986 dans le monde.

 Route 986 dans l’Alberta, Canada
  dans certains départements, en France